Typhoon (englisch für Taifun) steht für:
 Typhoon (Rapper), niederländischer Rapper
 Typhoon (Fahrgeschäft), Fahrgeschäft
 Typhoon (Bobbejaanland), Achterbahn im Bobbejaanland
 Typhoon HIL, Hersteller von Hardware-in-the-Loop-Echtzeitsimulatoren
 Typhoon Sports Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Typhoon, Originaltitel eines US-amerikanischen Abenteuerfilms, siehe Die Hölle der Südsee (1940)
 Typhoon, Titel eines Südkoreanischen Abenteuerfilms (2005) von Yang Joong-gyeong mit Jang Dong-gun, Regie Kwak Kyung-taek.
 Typhoon, Originaltitel einer Erzählung des Autors Joseph Conrad, siehe Taifun (Joseph Conrad)
 Typhoon, ein Ringname des Wrestlers Fred Ottman

Typhoon steht im weiteren Sinn für:
 Eurofighter Typhoon, zweistrahliges Mehrzweckkampfflugzeug
 Hawker Typhoon, Kampfflugzeug
 Typhoon-Klasse, NATO-Bezeichnung für ein sowjetisches strategisches U-Boot
 GMC Typhoon, Automobil
 Typhoon (Waffenstation), israelische Fernbedienbare Waffenstation
 Piaggio Typhoon, einen Motorroller des italienischen Herstellers Piaggio
 Die MRAP-Fahrzeuge der Klasse Typhoon AFV (Armoured fighting vehicle) der Hersteller KAMAZ und Ural
 KamAZ-63968 (6x6)
 Ural-63095 (6x6, 3x16 Besatzung)
 Ural-63099 (6x4 und 6x6, 3x12 Besatzung) sowie (4x4, 3x10 Besatzung), beide mit anderem Heckeinstieg

Siehe auch:
 Typhon
 Taifun (Begriffsklärung)
 Tayfun